Schloss Weyer kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Schloss Weyer (slott i Österrike, Politischer Bezirk Graz-Umgebung), Steiermark, 
 Schloss Weyer (slott i Österrike, Politischer Bezirk Murtal), Steiermark, 

Robotskapade Österrikeförgreningar